Каприфика́ция () — метод опыления сикониев (соцветий) культурного инжира (фиговое дерево, смоковница). Применялся для получения более сочных соплодий. С развитием культивирования сортов, дающих партенокарпические плоды (не требующие опыления цветков), практически утратил своё значение.

У дикорастущего инжира (Caprificus, «козья фига») имеется два типа соцветий:
 каприфиги, имеющие как мужские, так и короткостолбчатые (галловые) женские цветки.
 фиги, имеющие недоразвитые мужские и длинностолбчатые женские цветки.

У культурного инжира обычно развиваются только фиги, поэтому для опыления и образования плодов проводят капрификацию — среди культурных деревьев инжира сажают дикие, или ветви дикорастущей смоковницы размещают в кронах культурной.  

Капрификация связана также с использованием особой формы энтомофилии (опыления насекомыми). Перепончатокрылые из семейства агонид (Agaonidae) откладывают яйца в короткостолбчатые женские цветки каприфиг, и при их поиске опыляют и каприфиги, и фиги. Наиболее известный вид — бластофага (Blastophaga psenes). Насекомые-опылители ускоряют и улучшают оплодотворение соцветий. В местностях, где практикуется капрификация, держится мнение, что процесс оплодотворения при посредстве насекомых ведёт к образованию более вкусных винных ягод.

При окультуривании инжира не использовалась технология размножения черенками, поэтому капрификация была необходима также и для получения всхожих семян.

Примечания 

Садоводство